Hattab ist der Familienname von:

 Abderrazak Hattab (* 1991), marokkanischer Blindenfußballspieler
 Dima und Lama Hattab (* 1980), jordanische Ultramarathonläuferinnen
 Hanna Hattab (* 1989), syrischer Fußballschiedsrichter
 Hashim Hattab, schwedischer Schachspieler
 Hassan Hattab, algerischer Islamist
 Jocelyn Hattab, italienische Moderatorin
 Mohammed El Hattab, marokkanischer Marathonläufer
 Muayad Hattab, irakischer Sitzvolleyballspieler
 Petra Hattab, deutsche Reiterin
 Yoram Hattab, israelischer Schauspieler